The Imposter – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
 The Imposter  – cortometraggio del 1911 diretto da Lucius Henderson 
 L'impostore (The Imposter) – film per la televisione del 1975 diretto da Edward Abroms 
 L'impostore - The Imposter (The Imposter) – film del 2012 diretto da Bart Layton

Pagine correlate 
Imposter
The Imposters